Ernst Kutzer (kunstschilder) (1880–1965), Oostenrijkse graficus en kunstschilder
Ernst Kutzer (componist) (1918–2008), Duitse componist en muziekpedagoog